Zuppa d'anatra (Duck Soup) – film del 1927 diretto da Fred L. Guiol
 La guerra lampo dei Fratelli Marx (Duck Soup) – film del 1933 diretto da Leo McCarey
 Duck Soup – cortometraggio del 1942 diretto da Ben Holmes